

Sigle 
 Paris Saint-Germain Football Club – società calcistica francese
 Phosphorous Silicate Glass – fosfosilicato di vetro, materiale comunemente utilizzato nella produzione di dispositivi semiconduttori

Codici 
 PSG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Petersburg (Stati Uniti d'America)
 psg – codice ISO 639-3 della lingua dei segni penang

Altro 
 PSG – abbreviazione aeronautica di Passing, Oltrepassando